Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2006 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 4 по 9 января 2006 года в Электренае и Каунасе Литва. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2007 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 5 национальных команд — три из Европы две из Азии. Сборная Литвы пришла из второго дивизиона чемпионата мира 2005 года, три — с прошлого турнира третьего дивизиона чемпионата мира 2005 года. Сборная Армении дебютирует на турнире.

Турнир 

{{Hockeybox2
|bg    = #eeeeee
|date  = 4 января 2006
|time  = 
|team1 = |team2 = |score = 0 : 50 
|periods = (0:19, 0:11, 0:20)
|goalie1 = 
|goalie2 = 
|progression = 
|goals1 =
|goals2 = 
|stadium = 
|attendance = 780
|official = 
|reference = 
|penalties1 = 9
|penalties2 = 6
|shots1 = 10
|shots2 = 133
}}

 Статистика 

 Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

 Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа:'''
 Вратарь:  Лукаш Яксис
 Защитник:  Биркир Арнасон
 Нападающий:  Донатас Кумеляускас

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
Третий
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Хоккей
Хоккей